Па́вел Каба́нов:
 Кабанов, Павел Алексеевич (1897—1987) — Герой Социалистического Труда, генерал-полковник технических войск.
 Кабанов, Павел Антонович (1920—1985) — Герой Советского Союза.
 Кабанов, Павел Германович (род. 1985) — российский пловец, заслуженный мастер спорта России.
 Кабанов, Павел Иванович (1920—1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кабанов, Павел Михайлович (род. 1964) — российский актёр, пародист.